Monumento a la Libertad puede referirse a:
 Monumento a la Libertad (Riga), Letonia.
 Monumento a la Libertad (Trujillo), Perú.
 Monumento a la Libertad (Tiflis), Georgia.
 Monumento a la Libertad (Ticonderoga), Estados Unidos.
 Monumento a la Libertad (Shipka), Bulgaria, en memoria de la Batalla del Paso de Shipka y Liberación de Bulgaria.
 Monumento a la Libertad (Rousse), Bulgaria.
 Monumento de la Libertad (Estambul), Turquía.
 Monumento a la Libertad (Chisináu), Moldavia.
 Monumento a la Libertad (Kaunas), Lituania.
 Monumento a la Libertad (Combas), Francia
 Monumento a la Libertad (Meaux), Francia (también llamado "memorial americano")
 Monumento a la Libertad y la Reunificación, que se prevé construir en Berlín (Alemania).

Véase también 
Monumento
Libertad
Libertas (mitología)
Estatua de la Libertad (Nueva York)
Monumento nacional de la Estatua de la Libertad, Isla Ellis e Isla de la Libertad
Estatua de la Libertad de la Île aux Cygnes (París)
Estatua de la Libertad del Panteón de Hombres Ilustres (Madrid, 1853), de Ponciano Ponzano (previamente había realizado una figura semejante como parte del frontón del Palacio de las Cortes).
Estatua de la Libertad (Lusaka)
Estatua de la Libertad (Mytilene)
Estatua de la Libertad (Budapest)
Estatua de la Libertad (Arad)
Estatua de la Libertad (Praia da Vitória)
Libertad triunfante en Guerra y Paz, en el Capitolio de Washington, Estados Unidos

Notas

Enlaces externos 

Esculturas a la libertad